Montignac – miejscowość we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne
 Montignac – miejscowość we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde
 Montignac – miejscowość we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Montignac-Charente – miejscowość we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente
 Montignac-de-Lauzun – miejscowość we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna
 Montignac-le-Coq – miejscowość we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente
 Montignac-Toupinerie – miejscowość we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna